Міщенко — українське прізвище. Відомі носії:

 Міщенко Андрій Миколайович (1973) — український політик правого спрямування. Народний депутат України 7-го скликання (член парламентської фракції ВО «Свобода»).
 Міщенко Андрій Петрович (1991) — український футболіст.
 Міщенко Василь Олексійович (1967) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Міщенко Володимир Іванович:
 Міщенко Володимир Іванович — український економіст.
 Міщенко Володимир Іванович — український письменник.
 Володимир Міщенко — український дипломат, Консул Української Держави у Всевеликому Війську Донському (16.08.1918-22.07.1919).
 Міщенко Гаврило Корнійович — депутат ВР УРСР 1-го скликання.
 Міщенко Григорій Григорович (1940—2019) — живописець, мистецтвознавець.
 Міщенко Денис Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Міщенко Дмитро Олексійович — український письменник.
 Міщенко Іван Васильович:
 Міщенко Іван Васильович — Герой Радянського Союзу.
 Міщенко Іван Васильович — Герой Радянського Союзу.
 Міщенко Іван Володимирович (1909—1943) — радянський партизан.
 Міщенко Лариса Василівна ( 1941) — українська художниця.
 Міщенко Леоніла Іванівна (1922—2004) — українська літературознавиця.
 Міщенко Максим Юрійович (1995—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Міщенко Микола Михайлович (1895—1960) — український художник.
 Міщенко Михайло Іванович:
 Міщенко Михайло Іванович (астроном) — український астроном, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року.
 Міщенко Михайло Іванович (машинобудівник) ( 1952) — голова правління ПАТ «Хорольський механічний завод», академік Української технологічної академії, заслужений машинобудівник України.
 Міщенко Олег Володимирович (* 1989) — український футболіст.
 Міщенко Олександр Володимирович (* 1952; Олесь Воля) — український письменник, журналіст, мислитель, дослідник Голодомору.
 Міщенко Олександр Михайлович (1971) — український письменник (поет, прозаїк), журналіст.
 Міщенко Олександр Павлович (1964) — український дипломат, Надзвичайний та Повноважний Посол України.
 Міщенко Олександр Сергійович (1994—2022) — старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Міщенко Олексій Дмитрович (1918—1994) — Герой Радянського Союзу.
 Міщенко Олексій Михайлович (* 1940) — народний художник України.
 Міщенко Олексій Омелянович — Герой Радянського Союзу.
 Міщенко Ольга Леонідівна ( 1971) — українська спортсменка-спринтерка, спеціалізувалася в бігу на 400 метрів та естафеті 4×400 метрів.
 Міщенко Павло Іванович (1853—1918) — російський генерал.
 Міщенко Петро Артемович (1928—1978) — український флейтист.
 Міщенко Сергій Геннадійович ( 1963) — генерал-майор міліції, з 28 серпня 2014 року директор координаційно-моніторингового департаменту державної Фіскальної Служби України. Заслужений юрист України.
 Міщенко Сергій Григорович (* 1971) — український політик.
 Міщенко Сергій Олександрович  — Президент федерації фехтування України (1992—2012), бізнесмен, кандидат економічних наук.
 Міщенко Сергій Олексійович (1925 — 1986)  — дослідник історії громадянської війни, кандидат історичних наук, доцент історичних наук.
 Міщенко Сергій Олексійович (1974—2022) — молодший сержант Сухопутних військ Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України (посмертно),
 Міщенко Сила Мойсейович (1897—1941) — командир Червоного козацтва.
 Міщенко Станіслав Миколайович ( 1956) — український правник, Заслужений юрист України (2003).
 Міщенко Федір Іванович (1874—1933) — історик Візантії, академік.
 Міщенко Федір Герасимович (1848—1906) — український і російський історик, філолог, антикознавець.
 Міщенко Феодосій Іванович ( 1938) — український живописець.
 Міщенко Ярослава Олегівна — головна випускового відділу оперативної інформації Головної редакції новинного сайту «Укрінформ»; заслужений журналіст України.

Примітки 

Прізвища на -енко